Il singolare del torneo di tennis Oberstaufen Cup 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Davide Sanguinetti che ha battuto in finale Andrea Gaudenzi 4-6, 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Jens Knippschild (quarti di finale)
 Davide Sanguinetti (Campione)
 Orlin Stanojčev (primo turno)
 Andrea Gaudenzi (finale)

 Dirk Dier (primo turno)
 Andrej Merinov (primo turno)
 Davide Scala (primo turno)
 Petr Luxa (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Oberstaufen Cup 1997